Blidari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Blidari (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Blidari (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Blidari (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Blidari (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Blidari (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Blidari (Cârligele), Dorf im Kreis Vrancea
 Blidari (Dumitrești), Dorf im Kreis Vrancea